Amerikai Egyesült Államok
 Eastvale (Kalifornia)
 Eastvale (Pennsylvania)
 Eastvale (Texas)